Quiropraxia indiana é a técnica de manipulação das articulações do corpo humano, feito de forma lenta e suave sem riscos ou movimentos bruscos.

É uma ciência e/ou arte capaz de diagnosticar e tratar problemas ósseos, musculares e articulares utilizando apenas as mãos, tratando a causa do problema e não apenas os sintomas.

A Quiropraxia é a tecnica de medicina complementar que mais cresce no mundo contemporâneo, formando o terceiro maior grupo de profissionais ligados à saúde graças ao resultado facilmente comprovado. O tratamento Quiroprático é essencialmente indolor e seguro. Reestabelece a saúde e alivia a dor evitando cirurgias reparativas muitas vezes insuficientemente eficazes sem o uso de medicamentos.

A base científica da Quiripraxia está no funcionamento equilibrado do sistema nervoso, visando eliminar eventuais desalinhamentos por meio de ajustes das subluxações vertebrais. As subluxações ocorrem quando determinada articulação não está se movimentando de maneira adequada, trazendo alterações nas fibras nervosas como consequência. A coluna, principal núcleo de trabalho, deve ser vista com especial cuidado, visto que os nervos a ela ligados possuem raízes ligadas a todo o corpo e sua saúde está diretamente relacionada ao funcionamento completo e eficiente do mesmo.

O que diferencia a Quiropraxia Indiana das outras técnicas é sua particular suavidade, que a torna passível de ser aplicada em crianças, gestantes até o nono mês e pessoas com osteosporose, verificando-se alívio e bem estar imediatos.

Relação de algumas das enfermidades tratadas 
 cifose
 loredose
 escoliose
 hérnia de disco
 osteófitos (bico de papagaio)
 discopatias
 menisco
 pés valog, varo, chato, cavo, equino…
 joanetes
 dedos marteloo
 artrose dos joelhos e cotovelos
 cotovelo de tenista
 maxilar desalinhado

Sintomas relacionados 
 enxaquecas
 labirintite
 dormências nas mão e pés
 mal funcionamento do sistema digestivo
 "calos que não saram" (ou reaparecem)

Fontes 
 
 
 Curso de quiropraxia indiana com Dr. Dupont
Quiropraxia em Maceió

Quiropraxia